Le musée national de Céramique à Sèvres.
 Le musée de la céramique de Rouen.
 Le musée de la Céramique de Lezoux.
 Le Musée de la céramique d'Andenne.
 Le musée de la Céramique de Brachttal (Allemagne).
 Le musée de la céramique - Centre de création à Ger.